Мене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Мене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура